Kontinentalna liga u hokeju na ledu (rus. Континентальная Хоккейная Лига, eng. Kontinental Hockey League) je imala svoje treće izdanje u sezoni 2010./11. Ukupno su sudjelovala 23 kluba iz Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Latvije. 
Prvak (osvajač Gagarinova kupa) je bila momčad Salavat Julajev iz Ufe, dok je najbolja momčad u regularnom dijelu sezone bio Avangard iz Omska.

Promjene u članstvu lige 
 promjena naziva i spajanje momčadi
  UHK Dinamo, Moskva - nastao spajanjem Dinama, Moskva i MVD, Balašiha, zadržao Dinamovu tradiciju (oba kluba su bila pod kontrolom Ministarstva unutrašnnjih poslova Ruske Federacije)
 novi članovi lige
  Jugra, Hanti-Mansijsk - bivši član Vysšaja lige
 napustili ligu
  Lada, Toljati - prešli u Vysšaja ligu, financijski problemi
  MVD, Balašiha - spojio se s Dinamo Moskva u UHK Dinamo, od 2011. član juniorske Molodjošnaja Hokkeinaja lige kao juniorska momčad Dinama

Natjecateljski sustav 
23 kluba su raspoređena u četiri divizije i dvije konferencije - Zapadnu (divizije Bobrov i Tarasov) te Istočnu (divizije Harlamov i Černjišev). U regularnoj sezoni su klubovi odigrali po 54 utakmica, a poredak se računao po konferencijama iz kojih je po osam najuspješnijih momčadi išlo u doigravanje. Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u svojo konferenciji. Završnicu Gagarinova kupa su igrali pobjednici konferencijskih doigravanja.

Regularna sezona 
Ukupna ljestvica (poredak za Kup kontinenta) te pozicije po konferencijama i divizijama. 

GP - odigrano utakmica; W - pobjeda nakon 60 minuta; OTW - pobjeda u produžetku; SOW - pobjeda nakon raspucavanja kaznenih udaraca; OTL - poraz u produžetku; SOL - poraz nakon raspucavanja kaznenih udaraca; L - poraz nakon 60 minuta; GF - postignuti pogodci; GA - primljeni pogodci; GD - gol-razlika 
Bodovi: 3 za W; 2 za OTW/SOW; 1 za OTL/SOL;  0 za L  
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima momčad s više pobjeda. 
 - doigravanje Zapadne konferencije 
 - doigravanje Istočne konferencije

Doigravanje 
U doigravanjeje ušlo 16 momčadi (po osam najboljih iz svake konferencije). Prvaci divizija su imali pozicije 1. i 2. u doigravanju po konferencijama. Prvaci konferencija su igrali veliko finale za Gagarinov kup. Svaka runda doigravanja se igrala na seriju od četiri pobjede. 

Plasman u regularnoj sezoni je dan u zagradama (po konferenciji). 
OT - nakon produžetaka 
SO - nakon raspucavanja 
rezultat podebljan - domaća utakmica za klub1; rezultat normalne debljine - gostujuća utakmica za klub1

Zapadna konferencija

Istočna konferencija

Gagarinov kup

Izvori 
 khl.ru - ukupna ljestvica regularnog dijela (poredak za Kup kontinenta) 2010./11.
 khl.ru - poredak po konferencijama 2010./11.
 khl.ru - poredak po divizijama 2010./11.
 khl.ru - rezultati doigravanja 2010./11.
 khl.ru - konačan poredak sezone 2010./11.

Poveznice 
 (ruski)(engleski) KHL.ru
 Kontinentalna liga u hokeju na ledu

2010-11